Niagara Automobile Company steht für die folgenden Unternehmen:

 Niagara Automobile Company (1901), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1902)
 Niagara Automobile Company (1915), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1916)